|-
| 161101 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161102 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 161103 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161104 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161105 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161106 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161107 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161108 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161109 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161110 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 161111 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 161112 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 161113 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161114 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161115 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161116 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161117 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161118 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161119 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161120 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161121 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161122 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161123 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161124 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161125 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161126 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161127 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161128 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161129 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161130 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161131 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161132 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161133 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161134 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161135 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161136 - ||  || 1 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 161137 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161138 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161139 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161140 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161141 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161142 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161143 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161144 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161145 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161146 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161147 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161148 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161149 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161150 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161151 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161152 - ||  || 27 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161153 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161154 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161155 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161156 - ||  || 30 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 161157 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161158 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161159 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161160 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161161 - || 2002 TX || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161162 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161163 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161164 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161165 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161166 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161167 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161168 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161169 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161170 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161171 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161172 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161173 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 161174 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161175 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161176 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161177 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161178 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161179 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161180 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161181 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161182 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161183 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161184 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161185 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161186 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161187 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161188 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161189 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161190 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161191 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161192 - ||  || 4 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 161193 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161194 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161195 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161196 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161197 - ||  || 8 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161198 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161199 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161200 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-